Европейските стандарти за изгорели газове задават допустими стойности на изгорелите газове на моторните превозни средства, пускани на европейския пазар. Те са наречени с думата Euro и арабска (за леки коли) или римска (за товарни автомобили) цифра след нея, която означава хронологията на въвеждането им: Euro 1 ÷ 6, Euro I ÷ VI. Колкото е по-голямо числото, толкова по-високи са изискванията. Стандартите за емисиите на отработени газове са определени в редица директиви на Европейския съюз, които предвиждат постепенното въвеждане на все по-строги стандарти.

История 
През 1970 г. за пръв път вредните емисии са нормирани с директива 70/220/EEC за леки коли и ванове и 88/77/EC за тежкотоварни камиони и автобуси. Постепенно изискванията се променят и повишават към все по-ниски нива, и през 1992 г. с директива 91/441/EEC е въведен първият стандарт „Euro 1“ за леките МПС. От есента на 2014 г. пусканите на пазара леки автомобили вече трябва да отговарят на стандарта „Euro 6“.

За тежкотоварни МПС изискванията са сродни, като там стандартът, за разлика от тези при леките автомобили, се отбелязва с римска цифра: Euro I, Euro II....

Емисии CO2 

През 2005 г. новите автомобили са маркирани с клас на ефективност от „A“ до „G“ на база отделяния CO2, измерван в g/km. Целта е да запознае потребителите със степента на екологичност на съответното превозно средство. През 2013 г. Европейския парламент приема решение за лимитиране на този вид газ, отделян в атмосферата, като целта е през 2021 г. 100% от леките автомобили да емитират под 100 g/km CO2 (147 g/km за ванове).

Токсични изгорели газове 
Ограниченията за вредни емисии от съответните стандарти и датите на влизане в сила са представени в следните таблици. С въвеждането на стандарта Euro 2 емисиите за дизелови и бензиновите двигатели са обособени самостоятелно.

За леки МПС 
Емисии изгорели газове за леки (пътнически) МПС (категория М)1, g/km

За лекотоварни МПС 
Емисии изгорели газове за лекотоварни МПС с маса ≤1305 kg (категория N1), g/km

Емисии изгорели газове за лекотоварни МПС с маса 1305 – 1760 kg (категория N1), g/km

Емисии изгорели газове за лекотоварни МПС с маса >1760 kg до 3500 kg (категория N1), g/km

За тежкотоварни МПС 
Категорията на тежкотоварните МПС обикновено включва камиони и автобуси с дизелови двигатели.

За разлика от леките и лекотоварните автомобили, тук вредните емисии се измерват в g/kWh (спрямо мощността на двигателя), а не в g/km и не може да бъде правено сравнение между двата стандарта.

Емисии изгорели газове за дизелови двигатели с висока мощност, g/kWh (димност в m−1, за Euro VI димността е kWh−1)

Емисии изгорели газове за големи товарни превозни средства

Подобрено екологично превозно средство 
Подобреното екологично превозно средство или EEV е термин, използван в европейските емисионни стандарти за определяне на „чисто превозно средство“ > 3,5 тона в категорията M2 и M3. Стандартът е между нивата Euro V и Euro VI.

Емисионни стандарти за извънпътна подвижна техника 
Терминът „извънпътна подвижна техника“ (NRMM) се използва в европейските стандарти за емисиите на двигатели на машини, които не се използват главно по обществените пътища. Това определение включва превозни средства с висока проходимост, както и железопътни превозни средства.

Европейските стандарти за дизеловите двигатели, които не са автомобилни, хармонизират стандартите на САЩ за СИП и включват постепенно строго определени нива, известни като етапи I-IV. Етап I / II е част от директивата от 1997 г. (Директива 97/68 / ЕО). Тя се изпълнява на два етапа, като етап І се изпълнява през 1999 г., а етап II се изпълнява между 2001 и 2004 г. През 2004 г. Европейският парламент приема стандартите на етап III / IV. Стандартите от Етап III са допълнително разделени на етапи III А и III Б, които са въведени поетапно между 2006 и 2013 г. Стандартите от Етап IV са въведени от 2014 г.

От 1 януари 2015 г. държавите членки на ЕС е трябвало да гарантират, че корабите в Балтийско море, Северно море и Ламанша използват горива със съдържание на сяра, не по-голямо от 0,10 %. Високо съдържание на сяра все още е възможно, но само ако са налице подходящи системи за почистване на отработилите газове.

Вижте също 
 Афера на Фолксваген

Източници 
  

Законодателство на Европейския съюз
Защита на околната среда
Замърсяване на въздуха
Автомобили